Space Race () може означати:

 Space Race — відеогра 1973 року від «Atari»
 Looney Tunes: Space Race — відеогра 2000 року із серії «Looney Tunes»
 Space Race — альбом гурту «Mi-Sex»
 Space Race (пісня Mi-Sex) з альбому «Space Race»
 Space Race (пісня Біллі Престона)